Seltenhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Anton Seltenhorn (1713–1792), bayerischer Kirchenmaler
 Martin Anton Seltenhorn (1741–1809), bayerischer Kirchenmaler
Johann Martin Seltenhorn († 1768), bayerischer Kirchenmaler